Catherine-Joséphine Duchesnois (1777-1835) : tragédienne française
 Jean Villault-Duchesnois (1870-1944) : homme politique français